Józef Grudziński vel Józef Grudzień (ur. 1893) – major kawalerii Wojska Polskiego, oficer Legionów Polskich, zastępca dowódcy 24 pułku, odznaczony KN, KW (czterokrotnie) i Złotym KZ
 Józef Grudziński (1903–1944) – działacz polskiego ruchu ludowego, społecznik, publicysta i poeta

Przypisy